Выборы депутатов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — первые и единственные на текущий момент прямые выборы в Совет Федерации, верхнюю палату Федерального Собрания, прошедшие 12 декабря 1993 года в один день с выборами в Государственную думу и конституционным референдумом. Назначены указом президента Бориса Ельцина от 11 октября 1993 года.

Депутаты избирались сроком на два года по мажоритарной системе в двухмандатных округах, образованных в границах субъектов федерации. Не проводились выборы в Чечне, территория которой контролировалась непризнанной Чеченской Республикой Ичкерия. В Татарстане выборы были проведены 13 марта 1994 года, а в Челябинской области — 15 мая 1994 года. Второй депутат от Ямало-Ненецкого автономного округа был избран 13 марта 1994 года.

Избирательная система 

Депутатом Совета Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21-летнего возраста. Не могут быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Депутаты Совета Федерации первого созыва избираются на 2 года. В СФ должны входить по 2 депутата от каждого из 89 субъектов РФ. Депутаты избирались на основе мажоритарной системы по двухмандатным избирательным округам. На территории каждого субъекта Российской Федерации был образован один избирательный округ. Если автономный округ входил в состав края или области, территория избирательного округа, образованного в данном крае или области, не охватывала территорию автономного округа. Избирателям выдавался один бюллетень, где они должны были выбрать двух кандидатов.

Кандидаты выдвигались группами избирателей и избирательными объединениями, под которыми понимались региональные организации общефедеральных политических партий, общефедеральных политических движений, уставы которых зарегистрированы Минюстом РФ, политические движения в субъектах РФ, уставы которых зарегистрированы соответствующими органами юстиции, или блок таких общественных объединений, создаваемый на период проведения выборов. При этом они были вправе выдвигать не более 2 кандидатов в каждом из округов. В состав блока могли входить и региональные организации иных общефедеральных общественных объединений, уставы которых зарегистрированы в Минюсте РФ, если участие в выборах было предусмотрено в их уставах. Партия, политическое движение и общественная организация не могли входить в состав более чем одного избирательного объединения. Партия или политическое движение в случае вхождения в состав блока не могли выступать в качестве самостоятельного избирательного объединения.

Для выдвижения кандидата в избирательном округе по выборам депутатов Совета Федерации требуется, чтобы в его поддержку были собраны подписи избирателей данного округа в количестве не менее 1 процента от общего числа избирателей округа либо собраны не менее 25 тысяч подписей в округах с числом избирателей от 2,5 миллиона до 4 миллионов (Башкортостан, Нижегородская область, Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область, Санкт-Петербург) и не менее 35 тысяч подписей в округах с числом избирателей свыше 4 миллионов (Москва). Не может быть выдвинут кандидатом в депутаты Совета Федерации гражданин, зарегистрированный кандидатом в Государственную Думу. Гражданин, зарегистрированный кандидатом в депутаты Совета Федерации, не может быть выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы.

Если в период после завершения регистрации кандидатов и до дня выборов в избирательном округе оставалось менее 3 кандидатов, выборы в округе должны были быть отложены на срок не более 12 недель.

Избранными в избирательном округе считаются два кандидата, набравшие наибольшее количество действительных голосов. При равном числе полученных голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше. Если число голосов «против всех» превышает количество голосов за кандидата, то такой кандидат не может быть избранным. Выборы признаются несостоявшимися, если количество действительных голосов составляет менее 25 % от числа зарегистрированных избирателей.

Календарь выборов 
 11 октября 1993 года Президент РФ Борис Ельцин издал указ «О выборах в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», регламентировавший систему выборов и назначивший выборы на 12 декабря 1993 года;
 до 28 октября — формирование окружных избирательных комиссий;
 до 15 ноября — подача заявления и подписных листов на регистрацию кандидата;
 агитационная кампания проводится со дня регистрации кандидата и прекращается в день выборов;
 12 декабря 1993 года — день выборов.

Итоги выборов 

По итогам выборов был избран 171 депутат Совета Федерации. Среди них было немало лиц, уже занимавших посты в исполнительной власти, в том числе и руководители регионов: 5 президентов республик, 11 глав правительств, 43 главы краёв и областей, три федеральных министра. Ещё пять депутатов получили свои места весной 1994 года на выборах в Татарстане, Челябинской области и Ямало-Ненецком АО. Представителей Чеченской Республики в Совете Федерации первого созыва не было.

Дополнительные выборы 
6 марта 1994 года состоялись дополнительные выборы депутата СФ по Ямало-Ненецкому избирательному округу, 13 марта 1994 года состоялись выборы в СФ в Татарстане, а 15 мая 1994 года — в Челябинской области (из-за недостаточности кандидатов, в результате которых в Совет Федерации были избраны ещё 5 депутатов. В итоге общее количество составило 176 депутатов.

Примечания

Ссылки 
 Выборы в Совет Федерации на сайте ЦИК РФ.
 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ (1993 −1995 г.г.). Сайт Совета Федерации.
 Указ Президента Российской Федерации «О выборах в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 06.11.93 г. № 1846).

Федеральные выборы в России
Совет Федерации России
Выборы 1993 года в России
Декабрь 1993 года